Hrvatska
 Ivanec, grad u Varaždinskoj županiji
 Ivanec Bistranski, gradsko naselje Zaprešića
 Ivanec Križevački, gradsko naselje Križevaca
 Koprivnički Ivanec, općina u Koprivničko-križevačkoj županiji